Callopanchax är ett släkte fiskar bland de äggläggande tandkarparna. Det ingår i familjen Nothobranchiidae. och förekommer uteslutande i Väst- och Centralafrika.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Callopanchax